Чемпіонат Австрії 1962/63 () — 52-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Восьмий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1962/63 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1962/63 на rsssf 

1963
Австрія
Австрія